Hotchkiss puede referirse a:

 Hotchkiss, ciudad del condado de Delta, en el estado de Colorado (Estados Unidos).
 Benjamin B. Hotchkiss, ingeniero estadounidense del siglo XIX.
 Automóvil Hotchkiss.
 Transmisión Hotchkiss, sistema de transmisión en los vehículos con eje rígido trasero motriz, muy común en el siglo XX.
 Hotchkiss et Cie, empresa francesa fabricante de armas, componentes y automóviles, cuyo nombre completo es Société Anonyme des Anciens Etablissements Hotchkiss et Cie.
 Hotchkiss H35, tanque ligero.
 Hotchkiss M1909 Benet-Mercie, ametralladora ligera.
 Hotchkiss M1914, ametralladora media.
 Hotchkiss M1922, ametralladora ligera.
 Hotchkiss M1929 13,2 mm, ametralladora pesada.
 Cañón Hotchkiss, nombre de varias piezas de artillería